11D ist die Abkürzung für:

 eines der Tarnschemata der United States Navy
 Raketenmotoren nach dem GRAU-Index

11D